Ян Пурви́нский (, 19 ноября 1934 год, около города Илуксте, Латвия — 6 апреля 2021, Житомир, Украина) — католический прелат, первый епископ Киевский и Житомирский (16 января 1991 — 15 июня 2011). Заслуженный деятель культуры Польши.

Биография 
Закончил Рижскую Духовную семинарию. 13 апреля 1961 года был рукоположен в священника. 23 апреля 1977 года был назначен настоятелем в приходе в Краславе и Индрице.

16 января 1991 года Римский папа Иоанн Павел II назначил Яна Пурвинского епископом житомирским. 4 мая 1991 года состоялось рукоположение Яна Пурвинского в епископа, которое совершил апостольский делегат в Российской Федерации архиепископ Франческо Коласуонно в сослужении с апостольским администратором Европейской части России Тадеушем Кондрусевичем и вспомогательным епископом Рижской архиепархии Вильгельмсом Нукшсом.

25 ноября 1998 года епархия Житомира была переименована в епархию Киева-Житомира и Ян Пурвинский стал епископом Киевским и Житомирским.

15 июня 2011 года подал в отставку в связи с достижением пенсионного возраста.

1 апреля был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Скончался 6 апреля 2021 года в больнице Житомира. Похоронен возле храма Святой Софии в Житомире.

Награды 
 Орден Заслуг перед Республикой Польша (2016).
 Заслуженный деятель культуры Польши.
 Почётный гражданин Житомира.
 Знак «За заслуги перед городом Житомиром I степени» (2017).

Примечания

Ссылки 
 Умер епископ РКЦ, почетный гражданин Житомира Ян Пурвинский // Журнал Житомира, 6.4.2021
 Информация на сайте католической иерархии

Командоры ордена Заслуг перед Республикой Польша
Почётные граждане Житомира
Католические епископы Украины
Католические епископы Киева-Житомира
Выпускники Рижской католической семинарии
Умершие от COVID-19 на Украине
Похороненные в Житомире